Сантијаго Уахолотитлан има више значења:

 Општина Сантијаго Уахолотитлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Уахолотитлан (Сантијаго Уахолотитлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику